Рудоуправление имени Ф. Э. Дзержинского — бывшее предприятие горнодобывающей отрасли по добыче и переработке железных руд на базе Криворожского железорудного бассейна.

Находилось в городе Кривой Рог, Днепропетровская область, УССР, СССР.

История 
Самый старый рудник Кривого Рога. Начало добычи положено в 1881 году с открытием Саксаганского рудника Александра Поля.

На руднике «Саксаганский», что в Дубовой Балке, за 1881 г. добыто 555 тысяч пудов руды. Цена за пуд 2 копейки. Руду покупает «Новороссийское общество Юза». Основной и единственный вид доставки — лошади и волы. Расстояние от Кривого Рога до завода Юза 400 вёрст …

Добыча велась открытым способом — карьерами, первая шахта рудника заложена в 1908 году.

В 1926 году, после смерти Феликса Дзержинского, по просьбам работников рудника 'Дубовая Балка, рудоуправлению присвоено его имя.

В советские годы ходит в состав треста «Дзержинскруда», после его реорганизации — в производственное объединение «Кривбассруда».

От названия рудоуправления названа местность Дзержинка — место проживания работников рудника. В 1936 году новый район города получил название — Дзержинского.

В 1929 году завязывается дружба между горняками рудника имени Ф. Э. Дзержинского и немецкого Мансфельдского горного округа. Был изготовлено знамя и, в знак дружбы, подарено горнякам Мансфельда. Во время войны знамя было спрятано от нацистов семьёй немецкого антифашиста Отто Брозовского. Во знаменование 60-летия дружбы Кривого Рога и Мансфельда в 1989 году на территории рудоуправления им. Ф. Э. Дзержинского был сооружён памятник.

Характеристика 
Рудоуправлением разрабатывалось месторождение богатых железных руд, расположенное в южной части Криворожского железорудного бассейна. С 1978 года начинают вовлекаться в разработку и железистые кварциты.

Богатые руды в основном гётит-гематит-мартитовые (70 %) с содержанием Fe 46—69 % (балансовые запасы на 1984 год — 28,7 млн тонн). Железистые кварциты в основном магнетитовые, гематит-магнетитовые и карбонат-магнетитовые разновидности со средним содержанием Fe 32,5 % (балансовые запасы на 1984 год в контуре шахтных полей — 516,5 млн тонн).

На базе рудника производилась агломерационная, доменная, мартеновская руда, железорудный концентрат и другое.

Месторождение рудника преимущественно разрабатывается подземным способом — 91 %. Вскрыто четырьмя рудоподъёмными, двумя вспомогательными и шестью вентиляционными стволами на глубину 700—800 метров. Разработка богатых руд велась по системе этажного и подэтажного обрушения с отбойкой руды глубокими скважинами; железистых кварцитов — по этажно-камерной системе с оставлением временных целиков и отбойкой руды глубокими скважинами.

Мелкие рудные тела вблизи поверхности и часть ранее потерянных руд отрабатываются карьером (глубина 150 метров). Вскрытие карьера — выездной траншеей с отвалами внешнего заложения. Система разработки — транспортная тупиковыми заездами. Отбойка руды производится буровзрывным способом с погрузкой экскаваторами цикличного действия и транспортировкой автосамосвалами. Богатая железная руда дробится и сортируется по классам, магнетитовые кварциты обогащаются.

На 1986 год годовая добыча сырой руды составляла 5,5 млн тонн (в том числе магнетитовых кварцитов — 2 млн тонн).

Структура 
В состав рудоуправления входило четыре рудоподъёмные, две вспомогательные, шесть вентиляционных шахт, карьер «Северный», обогатительная фабрика, ремонтно-механический цех и другие цеха.

Шахты:
 «Гигант»;
 «Саксагань»;
 «Победа» («Коммунар»);
 «Центральная»;
 «Вентиляционная № 4» («В-4»);
 и другие.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1966).

Персоналии 
 Брозовский, Отто Карлович;
 Высоцкий, Александр Степанович — бригадир бригады РУ им. Дзержинского, партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7—9 созывов. Герой Социалистического Труда.
 Граур, Иван Филиппович — до 1954 года работал на шахте «Коммунар», был горным мастером, начальником участка, заведующим буровзрывными работами. Герой Социалистического Труда (1986);
 Семиволос, Алексей Ильич — в 1956—1972 годах заместитель управляющего рудоуправления им. Ф. Э. Дзержинского;
 Буряк, Иван Макарович — бригадир бурильщиков шахты «Саксагань». Герой Социалистического Труда (1958);
 Ростальный, Александр Афанасьевич — бригадир горнопроходческой бригады шахты «Гигант», передовик производства. Герой Социалистического Труда (1960).

Управляющие 
 1932—1933 — Желтецкий, Евдоким Никитович;
 1944 — Гук, Пётр Елисеевич;
 1944—1945 — Москальков, Евгений Фёдорович;
 1945 — Жмайло, Андрей Павлович;
 начало 1950-х — Кадырбаев, Рашид Абдулович;
 1955 — Олейников, Виктор Степанович;
 1957—1961 — Свинаренко, Дмитрий Михайлович;
 1969—1983 — Саворский, Пётр Константинович;
 1983—1990 — Семенко, Михаил Иванович.

См. также 
 Гданцевка

Примечания

Источники 
 Beigbeder D. Album Krivoi Rog-Gdantzefka. 1899. (Альбом Кривой Рог-Гданцевка)
 Горная энциклопедия: В 5 т. / Гл. ред. Е. А. Козловский; редкол.: М. И. Агошков, Н. К. Байбаков, А. С. Болдырев и др. — М.: Советская энциклопедия. Т.4: Ортин-Социосфера. — 1989. — 623 с. г ил., 9 л. ил.
 
 Куприн, О. Продолжение легенды [Текст] / О. Куприн, А. Узлян // Огонёк. — 1964 (7 июня). — № 24 (1929). — С. 7—9.
 Криворожский коллекционер. Выпуск 4 / Лин В. Н., Петренко В. В. — Кривой Рог: Октан-принт, 2014. — 24 с.
  (рудоуправление им. Ф. Э. Дзержинского на главной странице обложки).
 Криворізьке рудоуправління імені Дзержинського: короткий нарис історії ордена Трудового Червоного Прапора Криворізького рудоуправління імені Ф. Е. Дзержинського тресту «Дзержинськруда» / Дніпропетровськ: Промінь, 1973. — 215 с.
 

Рудники Кривого Рога
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского
Исчезнувшие предприятия Кривого Рога
Кривбассруда